Wigorniensis ist die lateinische Herkunftsbezeichnung für Personen, die mit Worcester in Verbindung stehen:
 Florentius von Worcester (Florentius Wigorniensis)
 Johannes von Worcester (Johannes Wigorniensis)